М-250 (двигатель) — советский авиационный двигатель
 М-250 (подводная лодка) — советская подводная лодка серии XV типа «Малютка»